Giuseppe Biagi (1897-1965), militare, radiotelegrafista ed esploratore italiano
 Giuseppe Biagi (1949-), pittore italiano